Wolverine, een personage van Marvel Comics
X-Men Origins: Wolverine, een film gebaseerd op dit personage
The Wolverine (film), een vervolg op bovengenoemde film
Wolverine (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2018 
De Engelse naam voor een Veelvraat (zoogdier)
Een Engelse bijnaam voor de weerwolf
Wolverine Worldwide, een maker van schoeisel en leerproductie

Marine / Luchtmacht / Landmacht:
M10 Wolverine, een tankjager
M104 Wolverine, een brugbouwend voertuig
HMS Wolverine (1910), een Britse torpedobootjager uit de Eerste Wereldoorlog
HMS Wolverine (D78), een Britse torpedobootjager uit de Tweede Wereldoorlog

Muziek:
Wolverine (Nederlandse band), een Nederlandse metalband
Wolverine (Zweedse band), een progressieve metalband

Plaats:
Wolverine (Michigan), een stad in Cheboygan County